Atymnios oder Atymnos ( oder ) ist in der griechischen Mythologie:

 Atymnios (Sohn des Amisodaros), Bruder des Maris
 Atymnios (Vater des Mydon)
 Atymnios (Sohn des Zeus) und der Kassiopeia
 Atymnios (Bruder der Europa), wurde auf Kreta verehrt
 Atymnios (Sohn des Emathion) und der Nymphe Pedasis